Isolina – diminutivo del nome proprio di persona italiano femminile Isola
Isolina – canzone di Claudio Baglioni
Isolina – saggio romanzato di Dacia Maraini del 1985